Pentium peut désigner :
 Pentium, une gamme de microprocesseurs lancée en  ;
 Pentium, une marque déposée par Intel en 1993